Wilhelm Tell – ujednoznacznienie
 Tell – typ stanowiska archeologicznego
 (16522) Tell – planetoida

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Tell (ang. Tell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
 Tell (ang. Tell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon